Aurica steht für:
 Aurica (Superkontinent), einer der vier vorgeschlagenen zukünftig möglichen Superkontinente
 Aurica Motors, US-amerikanischer Fahrzeughersteller
 Aurica (Vorname), Namensträgerinnen siehe dort